Guanxia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guanxia Miaozuxiang, ort, Hunan, 
 Guanxia (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar